Municipio de Leroy puede referirse a:

 Municipio de Leroy (Pensilvania)
 Municipio de Leroy (condado de Benton, Iowa)
 Municipio de Leroy (Misuri)
 Municipio de Leroy (condado de Ingham, Míchigan)
 Municipio de Leroy (condado de Calhoun, Míchigan)
 Municipio de Leroy (condado de Audubon, Iowa)
 Municipio de Leroy (Ohio)